— японская фамилия.

Персоналии 
 Миура Андзин (1564—1620) — японское имя английского мореплавателя Уильяма Адамса.
 Миура, Ацухиро (род. 1974) — японский футболист.
 Миура Горо (1847—1926) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии.
 Миура, Кадзуёси (род. 1967) — японский футболист, самый возрастной в мире.
 Миура, Као (род. 2005) — японский фигурист.
 Миура, Кэйко (род. 1975) — японская хоккеистка на траве.
 Миура, Кэнтаро (1966—2021) — японский мангака.
 Миура, Мэи (род. 1998) — японская хоккеистка.
 Миура, Рику (род. 2001) — японская фигуристка.
 Миура, Сюмон (1926—2017) — японский писатель.
 Миура, Такаси (род. 1984) — японский боксёр-профессионал.
 Миура, Такахиро (род. 1975) — японский мультипликатор и режиссёр аниме.
 Миура, Тошия (род. 1963) — японский футболист и тренер.
 Миура, Харума (1990—2020) — японский актёр и певец.
 Миура, Цутому (1911—1989) — японский лингвист и философ-марксист.
 Миура, Юитиро (род. 1932) — японский альпинист.
 Миура, Ясутоси (род. 1965) — японский футболист.

Прочее 
 Миура-ори — схема складывания оригами.
 Миура-рю — древняя школа дзюдзюцу.
 Миура (город) — город в префектуре Канагава, Япония.
 Миура (полуостров) — полуостров в Японии.
  — залив.